Dressed to Kill puede referirse a:

Películas 
Dressed to Kill (película de 1941), una película policíaca estadounidense con Lloyd Nolan.
Dressed to Kill (película de 1946), una película con Basil Rathbone interpretando al personaje de Sherlock Holmes.
Dressed to Kill (película de 1980), una película de suspense dirigida por Brian de Palma.

Miscelánea 
Dressed to Kill (álbum), álbum de Kiss de 1975.
«Dressed to Kill», una canción de New Found Glory contenida en su álbum New Found Glory.
Dressed to Kill (libro), un libro de 1995 de Sydney Ross Singer y Soma Grismaijer.